Příjmení Borowski nosí více významných osobností:

 Marek Borowski (* 1946) – polský levicový politik
 Tadeusz Borowski (1922–1951) – polský básník, prozaik a publicista
 Tim Borowski (* 1980) – německý fotbalista